August Bodenstein ist der Name folgender Personen:

* August Bodenstein (Bildhauer) (1897–1976), österreichischer Bildhauer
 August Bodenstein (Chemiker) (1900–1973), deutscher Chemiker, Fabrikdirektor und Kommunalpolitiker
 August Leberecht Bodenstein (1798–1877), deutscher Kaufmann und Brauereibesitzer in Magdeburg